

Toponyme 
 La Patagonia, appelée la Patagonie en français, est une région géographie la plus australe de l'Amérique du Sud ;
 Patagonia est une ville américaine située dans le comté de Santa Cruz en Arizona.

Environnement 
Deux parcs nationaux s'appellent Patagonia :
 le parc national Patagonia en Argentine ;
 le parc national Patagonia au Chili.

Entreprise 
 Patagonia est une marque et une entreprise de vêtements techniques éco-conçus de sports et de montagne, créée et dirigée par l'américain Yvon Chouinard.

Marine 
 ARA Patagonia, ex-Durance, navire de la marine argentine.

Cinéma 
 Patagonia est un film britannico-argentin réalisé par Marc Evans en 2010 au cinéma.

Divers 
 Patagonia, une bière argentine.